Altamira kan syfta på:

 Altamira – en kalkstensgrotta nära samhället Santillana del Mar i Kantabrienprovinsen i norra Spanien
 Altamira (film) – en spansk film från 2016 i regi av Hugh Hudson
 7742 Altamira – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Brasilien 

 Altamira, Pará, ort, 
 Planaltina (ort), Goiás, 
 Altamira (kommun i Brasilien, Pará, lat -5,88, long -53,66),

Colombia 

 Altamira, Huila, kommun i Huila, 
 Altamira, Colombia,

Dominikanska republiken 

 Altamira, Puerto Plata, kommun i Puerto Plata 
 Altamira, Dominikanska republiken,

Mexiko 

 Altamira, Nuevo León, Los Ramones, 
 Altamira (kommun i Mexiko, Tamaulipas, lat 22,53, long -98,07), 
 Altamira, Tamaulipas, 
 Altamira, San José Tenango, 
 Altamira, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Altamira, Huixtla, 
 Altamira, Tuxpan, 
 Altamira, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 Altamira, Tapachula, 
 Altamira, Huayacocotla, 
 Altamira, Tonalá, 
 Altamira, Santa María Teopoxco, 
 Altamira, Pantepec, 

Robotskapade Brasilienförgreningar